Saint-Éman és un municipi francès, situat al departament de l'Eure i Loir, dins la regió del Centre - Vall del Loira. L'any 1999 tenia 143 habitants.

Situació 
Saint-Éman es troba al centre-oest del departament de l'Eure i Loir.

Administració 
L'alcalde del municipi és Céline Robinet (2001-2008).

Demografia

Referències

Vegeu també 
 Llista de municipis de l'Eure i Loir

Enllaços externs 

 Saint-Éman al lloc web de l'INSEE 
 Poblacions més properes a Saint-Éman
 Saint-Éman a WikiMapia

Municipis d'Eure i Loir